VR (произносится «ви-ар»), также Р-33, «советский V-газ», «русский VX» — боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

История 
VR (Р-33) — отечественный аналог VX, отличающийся от него по составу и свойствам, созданный в 1963 году в НИИ № 42 химиками Сергеем Ивиным, Леонидом Соборовским и Ией Шилаковой. Вещество было обозначено как Р-33.

В 1972 году Николай Кузнецов создал бинарную смесь, образующую Р-33.

Р-33 производился в Новочебоксарске на заводе «Химпром». Суммарная наработка составила . 

Боевого применения это боевое отравляющее вещество так и не нашло. Его запасы, наработанные в СССР и оставшиеся в России, в соответствии с международными соглашениями были уничтожены на специальном Щучанском заводе по уничтожению химического оружия в районе города Щучье Курганской области.

Международное регулирование оборота 

Входит в пункт 3 Списка 1 Конвенции по запрещению химического оружия. Таким образом, государство, подписавшее Конвенцию, имеет право изготовлять и использовать VR в исследовательских, медицинских и фармацевтических целях или для проверки защиты от химического оружия, но производство более 100 граммов в год должно декларироваться в ОЗХО. Государство ограничено владением максимум одной тонной VR.

Ссылки 
 VR в «Pubmed Compound» (англ.)
 Nerve Agent: VR. Factsheets on Chemical and Biological Warfare Agents.

Третичные амины
Фосфорорганические соединения
Нейротоксины
Химическое оружие
Сераорганические соединения
Изобретения СССР
Соединения азота по алфавиту
Тиосоединения
Отравляющие вещества Списка 1 Конвенции по запрещению химического оружия